Акбашев Борис Хаджимурзович (14 февраля 1932 г. Псаучье-Дахе, Хабезский район, Черкесская автономная область — 6 июля 2002 г. Черкесск, Карачаево-Черкесская республика) - государственный, адыгский (черкесский) общественный деятель, доктор экономических наук, профессор, один из самых эффективных руководителей периода создания и становления Международной черкесской ассоциации. Сыграл решающую роль в организации работы над Адыгской (черкесской) энциклопедией (Москва,2006) и обеспечил финансирование её подготовки и издания.

Трудовая деятельность 
Окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. В 1960-х гг. находился на партийной и советской работе: председатель райисполкома, первый секретарь РК КПСС, заместитель Председателя Карачаево-Черкесского облисполкома. В 1974—1976 гг. — директор Черкесского филиала Ставропольского политехнического института, в 1976—1995 гг. — ректор отраслевого института Минсельхозмаша СССР, г. Москва (в 1989 г. институт преобразован в Промышленную академию. На базе комплекса зданий этого учебного заведения образована Таможенная академия РФ). Во второй половине 1980-х гг. по направлению Совета Министров СССР прошел двухгодичную подготовку в Высшей экономической школе Западной Германии по специальности «менеджер высшего звена». Автор более 30 научных трудов по экономике.

С 1997 г.- депутат Народного собрания Карачаево-Черкесской республики.

Политическая и общественная деятельность 
Президент Московского общества черкесской культуры «Адыги» в 1992—1996 гг.
В 1993—1997 гг. — Вице-президент., в 1997—2000 гг. — Президент Международной Черкесской ассоциации. В 1995—2002 гг. — председатель совета «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии.
Б. Х. Акбашев много работал над укреплением единства и авторитета МЧА как в РФ, так и за рубежом. Организатор Конгрессов МЧА: 1996 г. — Черкесск, III Конгресс, 1998 г. — Краснодар, IV Конгресс, 2000 г. — Нальчик,V Конгресс.

В 1999 г. по инициативе Б. Х. Акбашева в редакции журнала «Жизнь национальностей» Министерства национальной политики Российской Федерации проводится «круглый стол» по проблемам истории черкесов (адыгов) в свете Обращения Президента РФ Б. Н. Ельцина к народам Кавказа в связи со 130-летием окончания Кавказской войны (Май,1994 г.). Основной докладчик- Б. Х. Акбашев. В научном форуме приняли участие крупные ученые Москвы, Краснодара, Сухума, Нальчика, Майкопа и Черкесска, депутаты Государственной Думы РФ.

В мае 1999 г. первые выбора Президента КЧР вызвали недовольство значительной части населения Карачаево-Черкесии. В этот период состоялись встречи делегаций общественных организаций и депутатов Парламента КЧР (в составе которых активно работал Б. Х. Акбашев) с руководством страны, в том числе с бывшими тогда Председателями Правительства РФ С. В. Степашиным и В. В. Путиным.

Материалы выступлений Акбашева (на митингах, сессиях Парламента Карачаево-Черкесии, конгрессах МЧА, съездах общественного объединения «Адыгэ Хасэ», в периодических изданиях) вышли отдельной книгой «Трудные дороги правды» (Майкоп,2001).

Основные монографии 
«К национальному согласию через экономические интересы» (Москва,1991), «Приватизация в промышленности (зарубежный опыт и отечественные реалии)» (Москва,1993), «Научно-технический потенциал российской промышленности: вопросы управления и прогнозирования» (Женева,1993).

Государственные награды 
Орден «Знак почёта» (дважды), медали «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд», две Почётные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР.

Семья 
Борис Акбашев был женат, имел двух сыновей и троих внуков.

Ссылки  
 Абхазский биографический словарь 
Председатели районных исполкомов РСФСР
Первые секретари районных комитетов КПСС
Депутаты Карачаево-Черкеского областного совета
Депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесии‎
Ректоры вузов СССР